Platzhalter steht für:

 Wildcard (Informatik), in der Informatik ein „Jokerzeichen“
 Variable (Mathematik), Platzhalter für eine Rechengröße, beispielsweise eine Zahl

Grammatik:
 Expletivum 
 Korrelatpronomen, siehe Korrelat (Grammatik)

Siehe auch:
 Platzhaltername (für fiktive Personen)
 Variable (Begriffsklärung)